Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 31. Dezember 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Auckland